«Оболо́нь» () — украинский футбольный клуб из Киева. Основан в 2013 году.

Названия 
 2013—2020 — «Оболонь-Бровар»
 2020— — «Оболонь»

История 

Осенью 2012 года из-за конфликта руководителей «Оболони» и почетного президента клуба Александра Слободяна прекратилось финансирование команды, что повлекло за собой её банкротство. В начале 2013 года была создана новая команда — «Оболонь-Бровар» основу которой составляют молодые парни воспитанники ДЮФШ «Смена-Оболонь». Из старой команды в клубе остались администраторы, врачи, массажисты, тренер второй команды Олег Мазуренко и несколько опытных футболистов, в частности Андрей Корнев.

В мае 2013 года команда начала выступления в любительском чемпионате. А уже 14 июня 2013 года прошла аттестацию ФФУ получила статус профессионального клуба и сезон 2013/2014 планировала играть во Второй лиге Украины. 14 июля 2013 года клуб дебютировал во второй лиге матчем против второго дебютанта, николаевской «Энергии», матч закончился нулевой ничьей.

21 августа 2020 года команда была переименована в «Оболонь».

Достижения 
Первая лига Украины:
 Бронзовый призёр: 2015/16
Вторая лига Украины:
 Серебряный призёр: 2014/15

Текущий состав 
Состав команды в первой половине сезона 2022/23'':

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Руководство 
 Президент: Александр Слободян
 Директор: Александр Ризниченко
 Спортивный директор: Олег Мазуренко
 Руководитель программы развития детско-юношеского футбола: Александр Павлюк

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Валерий Иващенко
 Тренер: Александр Антоненко
 Тренер вратарей: Денис Шапочников
 Тренер-аналитик: Николай Михайлов
 Тренер-селекционер: Андрей Корнев

Примечания

Ссылки 
 obolon-brovar.kiev.ua — неофициальный сайт
 obolon-brovar.at.ua — сайт болельщиков
 
 

ФК «Оболонь» (2013)
Футбольные клубы Киева
Оболонь (компания)